Ко́нсул может означать:

Должности 
 Консул — высший магистрат в Древнем Риме.
  — выборная магистратура в итальянских коммунах в раннем Средневековье.
 Консул — современная должность, схожая с дипломатической.

Другое 
 «Консул» — террористическая организация в Веймарской республике.
 «Консул» — российский глубоководный аппарат.

См. также 
 Consul — чехословацкая пишущая машинка.
 Ford Consul — марка легкового автомобиля.
 Консуляр
 Консульство (значения)